Klappenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Leopoldo Fajardo Klappenbach (* 1956), uruguayischer Diplomat
 Augusto Klappenbach (* 1950), spanischer Schriftsteller
 Dámaso Klappenbach, uruguayischer Schriftsteller und Journalist	
 Emerson Klappenbach (1926–1987), uruguayischer Dichter
 Miguel Angel Klappenbach (1920–2000), uruguayischer Herpetologe und Malacolog
 Nicolás Klappenbach (* 1982), uruguayischer Rugbyspieler
 Ruth Klappenbach (1911–1977), deutsche Germanistin, Sprachwissenschaftlerin, Mediävistin und Lexikografin
 Tina Klappenbach (* 1965), deutsche Beachvolleyballspielerin